Megyeri Károly (1799–1842) színész
 Megyeri Károly (1830–1912) zenetanár, gyógypedagógus
 Megyeri Károly (1927–1999) riporter, újságíró
 Megyeri Károly (1961) labdarúgó (Pécsi MSC)